Жеремі Азу — французький веслувальник
 Азу — татарська страва.
 Азу — вино з родзинок